Сака́рья (; также Сангарий: , ) — река в Северо-Западной части полуострова Малая Азия, впадает в Чёрное море. Основные притоки — Порсук, Анкара (на берегу которой расположена столица Турции Анкара). Несудоходна. В низовьях расположен город Адапазары.

Верховья реки расположены в исторической области Фригия, а устье в Вифинии. Сакарья является второй по величине рекой Турции, а её протяжённость составляет по разным оценкам от 790 до 824 км. Площадь бассейна около 65 тыс. км². Средний расход воды ок. 200 м³/с. В водах реки водится крымский усач.

Берега реки Сакарья распаханы, хотя кое-где сохранились остатки лесов, состоящих из ивы, ольхи, вяза и ясеня. На реке построена ГЭС Сарыяр (в 125 км от Анкары) и Гёкчекая (в 60 км ниже по течению от Сарыяр). Экологическая ситуация неблагоприятная.

Главной достопримечательностью реки является мост Бешкёпрю́ () длиной в 430 м, построенный императором Юстинианом.

Аналогичное название в Турции носит провинция в районе реки Сакарья, с центром в Адапазары (бывш. город Сакарья).

В древности река Сангариус считалась западной границей Галатии. Во время Второй греко-турецкой войны недалеко от реки Сакарья произошло переломное сражение между греческими и турецкими войсками, в результате которого турки отвоевали Малую Азию.

См. также 
 Битва при Сакарье
 Сакарья (ил)

Примечания

Источники 
 
 
  Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия

Реки, впадающие в Чёрное море (Азия)
Реки Турции
Водные объекты ила Анкара
География ила Эскишехир
Биледжик (ил)
Фригия